Seznam divizij z zaporedno številko 97.

Seznam 
 Pehotne
 97. pehotna divizija (ZDA)

 Gorske
 97. gorska divizija (Wehrmacht)

Glej tudi